Базаново — название населённых пунктов в России:

 Базаново — село в Александрово-Заводском районе Забайкальского края.
 Базаново — деревня в Сивинском районе Пермского края.